Шоу Тома и Джерри — мультфильмы про Тома и Джерри:

 Шоу Тома и Джерри — анимационный телесериал 1975 года
 Шоу Тома и Джерри — мультсериал 2014 года